Донат — имя, которое носили некоторые святые:

 Донат из Ареццо, умер ок. 362 года, епископ Ареццо, память 7 августа
 Донат из Имолы, V век, архидиакон из Имолы, память 7 августа
 Донат из Груаро, умер ок. 304, мученик, память 17 февраля
 Донат из Юры, умер в 535 году, отшельник из Юры, память 19 августа
 Донат Мюнстерайфельский, род. ок. 140 года, Италия, умер ок. 180 года, Рим, воин, память 30 июня, 7 августа
 Донат Эурейский, умер в 387 году, епископ из Эвореи, память 30 апреля
 Донат из Сан-Дьё, умер в 679 году, епископ бургундский, память 19 июня 
 , умер между 874 и 877 годами, епископ Фиезоле, память 22 октября 
 , епископ бургундский, память 7 августа

Примечания